Орден Звезды Иордании  (Wisam al-Kawkab al-Urdani) — государственная награда Королевства Иордания за военные или гражданские заслуги.

История 
Орден был основан королём Иордании  Абдаллой I ибн Хусейном 22 июня 1949 года в честь своего отца, короля Хиджаза  Хусейна бен Али аль-Хашими.

23 сентября 1967 года в статут ордена были внесены изменения и добавлена степень Большой ленты.

Церемония награждения обычно проводится в День независимости Иордании — 25 мая.

Степени 
Орден имеет шесть классов:

 Цепь ордена — вручается членам королевской семьи, главам иностранных государств.
 Большая лента — вручается супругам глав иностранных государств, иностранным принцам и принцессам.

Инсигнии 
Знак ордена — семиконечная звезда, формируемая лучами разновеликой величины, cгруппированными по пять с бриллиантовой огранкой. Между группами лучей, поверх, размещено семь пятиконечных золотых звёзд. В центре звезды золотой круглый медальон с надписью чёрной эмали на арабском языке (الكوكب الأردني) и широким кантом зелёной эмали с надписью золотом на арабском языке. Знак при помощи переходного звена в виде пятиконечной звезды подвешивается к ленте.

Звезда ордена аналогична знаку.

Лента ордена зелёная, с пурпурными тонкими полосками, отстающими от края.

Награждённые (не полный список)

Grand Cordon 
 Королева Нидерландов Беатрикс
 Королева Великобритании Елизавета II
 Фейсал аль-Файез
 Принц Иордании Хамза
 Принц Иордании Мухаммед
 Самир аль-Рифаи
 Эдвард, герцог Кентский
 Принцесса Норвежская Астрид
 Карл Филипп, принц Швеции (2003)
 Мадлен, принцесса Швеции (2003)
 Лилиан, герцогиня Халландская (2003)
 Елена, герцогиня де Луго
 Гавел, Вацлав, Президент Чехии
 Валентина Терешкова

Примечания

Ссылки 
 Орден Звезды 
 Order of the Star of Jordan 

Звезда